Paris 1900 bezeichnet:

 die im Jahr 1900 veranstalteten II. Olympischen Sommerspiele in Paris
 die Weltausstellung Paris 1900
 Paris 1900 (Film), Dokumentarfilm von Nicole Vedrès und Alain Resnais